

Guerra
Camouflage – nel gergo militare è qualsiasi metodo utilizzato per rendere meno rilevabili le forze militari alle forze nemiche.

Cinema
Camouflage – cortometraggio muto statunitense del 1918 diretto da William A. Seiter.
Camouflage – cortometraggio muto statunitense del 1925.
Camouflage – mediometraggio statunitense del 1995 diretto da Chris Glatis.
Camouflage – film nigeriano del 1999 diretto da Tunji Bamishigbin.
Camouflage - Professione detective (Camouflage) – film statunitense del 2001 diretto da James Keach.
Camouflage – film statunitense del 2008 diretto da Rod Gailes.
Camouflage – film statunitense del 2009 diretto da Neil Palmer.
Camouflage – film statunitense del 2014 diretto da Kyle T. Cowan.

Letteratura
I protomorfi (Camouflage) – romanzo del 2004 di Joe Haldeman.

Musica
Camouflage – gruppo musicale tedesco
Camouflage – rapper statunitense attivo dal 1999 al 2003
Camouflage – album di Rod Stewart del 1984
Camouflage – album di Merzbow
Camouflage – album dei Rufus
Camouflage – album di Gavin Harrison
Camouflage – album dei Wild Willy's Gang
 Camouflage – album di Lara Fabian del 2017
Camouflage – singolo di Stan Ridgway
Camouflage – singolo di Selena Gomez
Camouflage – album di Ditonellapiaga del 2022

Televisione
Camouflage – programma televisivo statunitense andato in onda dal 1961 al 1962.
Camouflage – programma televisivo statunitense andato in onda nel 2007.